Lagerbuch bezeichnet

 im Archivwesen einen historischen Typ von Besitzverzeichnis, siehe Lagerbuch.
 ein Verzeichnis zur Dokumentation von Wareneingang und -ausgang, siehe Buchführung.

Siehe auch:
 Forstlagerbuch, Spezifikum des Herzogtums Württemberg